A104 kan syfta på:

 A104 (motorväg, Frankrike) –  Gonesse - Croissy-Beaubourg
 A104 (motorväg, Tyskland) – en kort motorväg i Berlin